Název Křížov má více sídel:
 Křížov (Jiříkov), část obce Jiříkov v okrese Bruntál (k. ú. Křížov u Sovince)
 Křížov (Pravonín), část obce Pravonín v okrese Benešov (k. ú. Křížov pod Blaníkem)
 Křížov (Korkyně), část obce Korkyně v okrese Příbram (k. ú. Křížov)